El término Las doce sillas  puede referirse a las siguientes obras basadas en la novela de los escritores soviéticos Ilf y Petrov de 1928 Las doce sillas:
Las doce sillas (película checoslovaca-polaca) (, ), película checoslovaca-polaca de 1933, dirigida por Martin Frič y Mijaíl Bashinski.
Las doce sillas (película cubana), película cubana de 1962, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea.
Las doce sillas (programa televisivo), programa televisivo soviético (1966).
Las doce sillas (película usamericana) , película usamericana de 1970, dirigida por Mel Brooks.
Las doce sillas (película soviética) , película soviética de 1971, dirigida por Leonid Gaidái.
Las doce sillas (serie), serie televisiva soviética de cuatro episodios, dirigida en 1976 por Mark Zajárov.
Las doce sillas (musical), musical ruso de 2003.
Las doce sillas (película alemana) (), película alemana de 2004, dirigida por Ulrike Ottinger.
Las doce sillas (película rusa) , película musical de 2005 rusa, dirigida por Maksim Papernik.
Las doce sillas (película iraní) (en persa: دوازده صندلی), película iraní, dirigida por Esmael Barari.